K22 ou K.22 peut faire référence à :
 Autres maladies de l'œsophage, d'après la classification internationale des maladies ;
 Le Lauréat « K22 »  (2011), une bande dessinée de la serie Le Scrameustache de Gos ;
 HMS K22, un sous-marin de Classe K de la Royal Navy ;
 K22, un médicament contre le Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ;
 Sonate K. 22, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 5 (K.22), une symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres